A304 steht für:
 Autoroute A304, Autobahn im Nordosten Frankreichs
 Beretta A304, italienische Selbstladeschrotflinte

A.304 steht für:
 Aero A.304, tschechisches Verkehrs- und Militärflugzeug

A304